Risom ist der Familienname folgender Personen:

 Henrik Risom (* 1968), dänischer Fußballspieler
 Jens Risom (1916–2016), US-amerikanisch-dänischer Designer
 Sven Risom (1880–1971), dänischer Architekt